La competizione della carabina 50 metri a terra di tiro a segno ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta il giorno 5 dicembre 1956 al Merrett Rifle Range a Williamstown.

Risultato

|}

Bibliografia

Collegamenti esterni 

C1